Wachten bezeichnet:
 Plural von Wacht (Stadtbezirk)
 in Österreich die Totenwache

Familiennamen:
 Johannes Wachten, Judaist und Autor
 Kunibert Wachten (* 1952), deutscher Architekt und Stadtplaner